Djinn buiten de Koran, geest uit de Arabische mythologie
 Geest (Disney), personage van Disney uit de media rond Aladdin